Mitophorus är ett släkte av skalbaggar. Mitophorus ingår i familjen vivlar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Vivlar
Mitophorus